Összesen 26 (43) epizódból áll. Az első része a "Nagyon furcsa kedvenc" és a legutolsó "Az ember legrosszabb barátja" volt. Amerikában 2013. március 23. és 2015. március 28. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok